— название голосеменных деревьев рода Агатис
  — действительное название одного из видов
  — синоним вида